В группе F разыгрываются четыре путевки в стадию четвертьфинала Евролиги 2012/2013.

Турнирная таблица

Результаты

Первый круг 
1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Второй круг 
8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

См. также 
 Группа E топ 16 Евролиги 2012/2013

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Евролига 2012/2013